Il doppio dell'American Express - TED Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Frederico Gil e Filip Prpic hanno battuto in finale Grigor Dimitrov e Marsel İlhan 3–6, 6–2, [10–6].

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Rogier Wassen (primo turno)
 James Auckland /  Jonathan Marray (primo turno)

 Frederik Nielsen /  Joseph Sirianni (quarti di finale) 
 Frank Moser /  Sebastian Rieschick (primo turno)

Tabellone

Note 
 

American Express - TED Open 2009